Holdheim ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Holdheim (1847–1904), deutscher Jurist, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Samuel Holdheim (1806–1860), Rabbiner
 Theodore Holdheim (1923–1985), israelischer Komponist
 W. Wolfgang Holdheim (1926–2016), deutsch-amerikanischer Romanist und Komparatist
 Gut Holdheim, Herrenhaus und Park in Bremen 

Siehe auch:

 Holtheim